Dit is de wereldranglijst van januari 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 januari 2004.

Mannen 01